Уэйтс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Уэйтс, Гарри (1878—1938) — английский футбольный тренер. 
 Уэйтс, Сандра Коллин (более известна как Кассандра Харрис; 1948—1991) — австралийская и американская актриса.
 Уэйтс, Том (полное имя То́мас А́лан Уэ́йтс; род. 1949) — американский певец и автор песен, композитор, актёр.